Surgical Steel () — шестой студийный альбом британской дэт-метал группы Carcass, издан 13 сентября 2013 года в Европе, 16 сентября в Великобритании и 17 сентября в Соединённых штатах Америки на лейбле Nuclear Blast,

Об альбоме 
Surgical Steel первый альбом группы за 17 лет, предыдущий альбом Swansong был издан ещё в 1996 году. Также на нём записаны первые новые песни группы с 2007 года, когда группа воссоединилась после распада в 1995 году.
В записи альбома принял участие новый барабанщик группы, Дэниел Уайлдинг.

Альбом выпущен на CD, а также на виниле на чёрном или белом фоне, так же на компакт кассетах. Кроме этого, альбом выйдет и в виде бокс-сета, где будет вложен компакт-диск. Их количество будет ограничено 666 копиями.

Отзывы 

Американский журнал Decibel оценил альбом как достойное дополнение к дискографии группы, отметив, что альбом состоит из двух разных по звучанию половин. Так, первая его половина имеет агрессивное звучание, вторая половина более мелодична и имеет чёткие риффы. Так, "Surgical Steel - это не только возвращение группой её формы, но и проверка на прочность». Майк Кемп из Terrorizer выразил мнение, что запись не является ни переосмыслением традиционного звучания группы, ни "перепевами былой славы". Также он назвал релиз "великим кровавым дэт-метал альбомом", оправдавшим все ожидания.

В позитивной рецензии на сайте Invisible Oranges Али Карим описал альбом как смесь "пулеметной стрельбы ударных, тяжелых среднетемповых риффов и виртуозных двойных гитарных гармоний, наподобие  Thin Lizzy", отметив также, что "хотя альбом, может, и не является лучшим альбомом группы[...], но он точно стал наиболее полной реализацией их своеобразного звучания." Штимер из Pitchfork назвалSurgical Steel "ностальгическим" и "приятным". Он также похвалил музыкантов, отметив вокальные партии Уокера и "выдающуюся игру Стира", а также "возможно, наиболее плотные партии ударных за всю историю группы".

Surgical Steel был признан Лучшим Альбомом 2013 года рядом музыкальных изданий, включая Metal Assault, MetalSucks и Decibel Magazine.

Список композиций 
Список композиций был опубликован группой 18 июля 2013 года. Также группа записала четыре дополнительные песни во время записи альбома, которые не войдут в его основную версию: "Wraith in the Apparatus", "Intensive Battery Brooding", "Zochrot", и "Livestock Marketplace".

Над альбомом работали 
 Джефф Уокер — вокал, бас
 Билл Стир — вокал, гитара
 Дэниел Уайлдинг — ударные

Дополнительные 
 Кен Оуэн — гостевой вокал
 Колин Ричардсон — продюсирование
 Энди Снип — микширование, мастерирование

Примечания 

Альбомы 2013 года
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Carcass